Il singolare del torneo di tennis Bahamas International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Karl Meiler 6-0, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bahamas International 1975